Eparchia Kairu – eparchia Kościoła chaldejskiego
 Eparchia Kairu – eparchia Kościoła maronickiego
 Eparchia Kairu – eparchia Kościoła syrokatolickiego

Zobacz też 
 Eparchia Aleksandrii